Поштова система Норвегії датується 1647 роком, коли Кристіан IV Датсько-Норвезький надав концесію приватній компанії, яка створила Postvesenet (нині Posten Norge). Postvesenet в першу чергу забезпечував спосіб спілкування різних частин країни з центральним урядом у Крістіанії (нині Осло). Хоча Норвегія потрапила під владу шведського короля в 1815 р.  поштова служба залишалася незалежною від шведської пошти і продовжувала поступово встановлювати маршрути по всій країні.

Загалом історія пошти і поштових марок Норвегії підрозділяється на періоди, відповідні до розвитку поштових систем країн, у складі яких перебувала Норвегія (Данія, Швеція), а також період окупації Німеччиною (1940-1945) і отримання незалежності (1905-1940 рр., з 1945 р.).

Випуск норвезьких поштових марок здійснюються з 1855 року.

Історія 
Кристіан IV надав поштову концесію для Норвегії Генріку Моріану 17 січня 1647 року, і Моріан став першим норвезьким начальником пошти, а потім його дружина Анна, яка була начальником пошти з 1648 по 1653 рік. Перший маршрут був морським від Крістіанії до Копенгагена. Далі йшли інші морські шляхи, в тому числі до Крістіансанна, Старваргера, Бергена та Тронгейма. Спочатку вся пошта консолідувалася в Крістіанії перед тим, як її розсилати. На морських шляхах використовувалося торгове судноплавство, але сухопутні шляхи розвивалися повільніше, причому пошта передавалася від садиби до садиби. Стимули для фермерів, що здійснювали поштові маршрути, включали звільнення від повітових дорожніх робіт та військової служби, а в деяких випадках і зменшення податків. Поштові шляхи доставляли пошту до урядових установ, а місцевої доставки пошти не було, тому поступово приватні місцеві пошти виростали у великих містах.

У 1719 р. Приватна концесія була припинена, і датсько-норвезька держава взяла на себе національну поштову службу як державну монополію; однак місцеві міські поштові пункти залишались приватними. 

Першим поштовим маркуванням стало номерне погашення введене в Осло в 1845 році. Спочатку в Крістіанії (перша відома дата - 7 січня 1845 року), а потім і в інших містах Норвегії. До цього на конвертах вручну писалося скорочена назва міста . Перша поштова марка була випущена 1 січня 1855 році, на ній був зображений герб Норвегії. У той же час цифрові ануляції використовувались для позначення поштового відділення, яке їх використовувало, з часом кількість досягла 383.

9 жовтня 1874 року Норвегія підписала Загальну поштову конвенцію, ставши потім членом Всесвітнього поштового союзу і пізніше приєдналася до його угод про поштові дорученнях (1885) і про газетну операції (1891).

Поштові марки 
У 1871 р. Норвегія представила свою першу марку з дизайном поштового штемпелю; марки цього типу з періодичними переробками використовуються з тих пір.

Місцева пошта 

Місцеві пошти, як офіційні, так і неформальні, спочатку виросли для розповсюдження неофіційної пошти, привезеної Postvesenet, і незабаром включили служби обміну повідомленнями в містах.

У 1888 р. В Норвегії діяло чотирнадцять приватних місцевих поштових пунктів. Слідом за комерційними занепокоєннями щодо цієї клаптикової системи доставки пошти, уряд Норвегії провів огляд ефективності та надійності місцевих поштових розсилок. Директор пошти звернувся за коментарями до органів місцевого самоврядування, де працюють такі служби, а також проведення перевірок. Як результат, більшості було наказано негайно зупинити роботу, одній парі було дозволено залишатися доти, доки Postvesenet не встановить місцеві поставки. До середини 1890-х років усі місцеві міські поштові служби зникли, за винятком тієї, що знаходилась у Тронгеймі, Трондгемської поштової пошти. Це тривало до 1913 р.

Реформа правопису 
У 1918 р. Уряд перейшов до реформування норвезької орфографії, зокрема, надавши норвезьку орфографію словам іноземних позик. Наприклад, «станція» стала stasjon, що поряд зі зміною назв деяких міст вимагало зміни поштових позначок. У цей час postvæsen (поштова служба) стала postvesen.

Друга Світова війна 

Коли в 1940 р. Нацистська Німеччина вторглася до Норвегії, британські / французькі експедиційні сили на півночі Норвегії створили виїзні поштові відділення, які діяли до виведення військ до Англії в червні 1940 р. У той час, як новий колабораціоністський уряд в Норвегії випускав власні марки, уряд в еміграції, що базувався в Лондоні, видавав марки для використання Королівським норвезьким флотом і торгівельним флотом. Ці марки також використовувались на острові Ян-Маєн, а з лютого 1945 року - у норвезькому поштовому відділенні, створеному в Стокгольмі.

Обсяг пошти значно збільшився під час німецької окупації, оскільки подорожі були обмежені, а також через те, що сільські сім'ї надсилали їжу своїм родичам у місті за допомогою посилок. Під час окупації поштові працівники зазнали додаткової небезпеки, оскільки під час війни вздовж узбережжя Норвегії потопили двадцять чотири поштові кораблі, а сорок дев'ять поштових службовців були вбиті під час виконання своїх обов'язків.

Незалежність 

Перші пам'ятні марки Норвегії вийшли в 1914 р. Це була трьохмарочная серія до 100-річчя засідання Стортингу, який проголосив Норвегію вільною, незалежною і неподільною країною .

З 1967 року всі марки Норвегії випускаються на фосфоресцируючому папері .

Конверт першого дня було введено в 1938 році .

У 1996 році за рішенням норвезького парламенту пошта перестала бути державною установою, хоча держава як і раніше залишалося її єдиним власником. З 1 липня 2002 року Пошта Норвегії стала товариством з обмеженою відповідальністю .

Художники марок 
Одним з відомих художників норвезьких марок є Сверре Моркен (; нар. 1945), який створив 10% від усіх норвезьких марок, що випускалися з 1855 р.

Примітки

Джерела 
 Каталог Скотта
 Wellsted, Rossiter, and Flower, The Stamp Atlas (Macdonald, 1986, ) с. 99

Подальше читання 
 Гельсвік, Торе. Норвегія номер один: новий довідник . Осло / Берген: Norsk Filatelistforbund; Filatellistisk Forlag AS, 2000 128с.
 Хендбок над Норвезьким фрімеркером, 1855-1955 . Осло: норвезький філателіст. Вип. 1: 1855-1888 (1963). Вип. 2: 1886-1955 (1966).
 Йоганнессен, Фін Ерхард та Ларс Туе. Alltid Underveis: Postverkets historie gjennom 350 ar . Осло: Постверкети; Elanders Forlag, 1997 Вип. 1: 1647-1920; Вип. 2: 1920-1997
 Осло Філателістклуб. Katalog over Norges frimerker: "Norgeskatalogen" = Каталог поштових марок Норвегії .
 Мудрий, Ернест Х. Марки Данії, Ісландії та Норвегії: попередні випуски . Лондон: Хайнеман, 1975 214с.

Посилання 
 Філателічний клуб Осло

Поштові марки та історія пошти за країною